SM-liiga 1977/1978 byla 3. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Ässät Pori.

Základní část

Play off

Semifinále 
 Tappara Tampere - Ilves 3:1 (5:1, 3:1, 3:4 P, 6:2)
 Ässät Pori - TPS Turku 3:2 (2:4, 6:2, 8:1, 1:2, 3:1)

O 3. místo 
 TPS Turku - Ilves Tampere 2:1 (7:6, 2:4, 8:1)

Finále 
 Tappara Tampere - Ässät Pori 1:3 (8:0, 2:3, 4:8, 3:6)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1977
Lední hokej v roce 1978
Sport ve Finsku v roce 1977
Sport ve Finsku v roce 1978